Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Лос Анђелес лејкерсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Г

Д

Е

З

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Џ

Ш 

Кошаркаши Лос Анђелес лејкерса
Списак кошаркаша НБА клубова